Die Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2007 war die 1. Weltmeisterschaft und wurde in Tschechien ausgetragen. Der Sieger Kanada schlug die Slowakei 2:0.

Gruppe 1.

Play-off

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 World Cups Senior Men
 

2007 Frauen
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Tschechien
Frauensportwettbewerb